Олена Карпенко 

Відомі носії:
 Карпенко Олена Георгіївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та технології соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
 Карпенко Олена Олексіївна, також відома як співачка Solomia (1981) — українська письменниця, співачка і композитор.